Christ Episcopal Church steht für:

 Christ Episcopal Church (Tyler), Gotteshaus der Episkopalkirche in Tyler, Texas

im NRHP gelistete Objekte:

 Christ Episcopal Church (Colorado), NRHP-Nr. 94001011
 Christ Episcopal Church (Georgia), NRHP-Nr. 71000250
 Christ Episcopal Church (Sagamon County, Illinois), NRHP-Nr. 80001410
 Christ Episcopal Church (Will County, Illinois), NRHP-Nr. 82002603
 Christ Episcopal Church (Kentucky), NRHP-Nr. 88001792
 Christ Episcopal Church (Morehouse Parish, Louisiana), NRHP-Nr. 82002781
 Christ Episcopal Church (St. Tammany Parish, Louisiana), NRHP-Nr. 80004253
 Christ Episcopal Church (Maine), NRHP-Nr. 73000129
 Christ Episcopal Church (Maryland), NRHP-Nr. 94000728
 Christ Episcopal Church (Massachusetts), NRHP-Nr. 89001546
 Christ Episcopal Church (Minnesota), in Benson, Swift County; NRHP-Nr. 85001761
 Christ Episcopal Church (Missouri), NRHP-Nr. 87000514
 Christ Episcopal Church (Nebraska), NRHP-Nr. 94001232
 Christ Episcopal Church (New Jersey), NRHP-Nr. 89000994
 Christ Episcopal Church (Allegany County, New York), NRHP-Nr. 74001218
 Christ Episcopal Church (Chemung County, New York), NRHP-Nr. 00000879
 Christ Episcopal Church (Delaware County, New York), NRHP-Nr. 99000563
 Christ Episcopal Church (Schenectady County, New York), NRHP-Nr. 87000911
 Christ Episcopal Church (Westchester County, New York), NRHP-Nr. 87000658
 Christ Episcopal Church (Stokes County, North Carolina), NRHP-Nr. 04001586
 Christ Episcopal Church (Wake County, North Carolina), NRHP-Nr. 87002597
 Christ Episcopal Church (Erie County, Ohio), NRHP-Nr. 75001379
 Christ Episcopal Church (Lorain County, Ohio), NRHP-Nr. 78002114
 Christ Episcopal Church (Rhode Island), NRHP-Nr. 76000043
 Christ Episcopal Church (South Carolina), NRHP-Nr. 78002507
 Christ Episcopal Church (Virginia), NRHP-Nr. 89001905
 Christ Episcopal Church (Washington), NRHP-Nr. 94001440
 Christ Episcopal Church (Wisconsin), NRHP-Nr. 74000057

Siehe auch:
 Christ Church Episcopal
 Christ Episcopal Church and Cemetery
 Christ Episcopal Church and Parish House
 Christ Episcopal Church and Rectory